Nazwa The Saga Continues może odnosić się do:
 The Saga Continues..., album Rogera Troutmana z 1984 roku.
 The Saga Continues..., album Puffa Daddy’ego z 2001 roku.
 The Saga Continues, album grupy Wu-Tang Clan z 2017 roku.